Коломенка — многозначное слово:

Населённые пункты

Казахстан 
 Коломенка — село в Житикаринском районе Костанайской области.

Россия 
 Коломенка — деревня в Крутинском районе Омской области.
 Коломенка — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Коломенка — деревня в Мордовском районе Тамбовской области.
 Коломенка — деревня в Чернском районе Тульской области.

Реки 
 Коломенка — река в Москве, приток Нищенки.
 Коломенка — река в Московской области, приток Москвы.
 Коломенка — река в Псковской области, приток Ситни.
 Коломенка — река в Псковской области, приток Ловати.
 Коломенка — река в Псковской области, приток Обдёха.
 Коломенка — река в Тверской области, впадает в озеро Кафтино.

Другое 
 Коломенка — тип речного судна.
 Коломёнка — льняная ткань.

См. также 
 Коломенская (станция метро)
 Коломенский
 Коломенское (значения)
 Коломна (значения)

Примечания